Zion puede referirse a:

 Una transliteración de Sion.
 Zion (cantante), cantante puertorriqueño.
 Zion (Matrix), ciudad ficticia de las películas de Matrix.
 Zion (Illinois), ciudad en el condado de Lake, estado estadounidense de Illinois.
 Zion (Oklahoma), lugar designado por el censo en el condado de Adair, estado estadounidense de Oklahoma.
 Zion (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Centre, estado estadounidense de Pensilvania.
 Parque nacional Zion, parque nacional de los Estados Unidos localizado en el estado de Utah.
 Central nuclear de Zion, en Estados Unidos.
 Zion Williamson (n. en 2000), baloncestista estadounidense.